W Polsce 
 Majkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno 
 Majkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Majkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Majkowice – gromada